Karol VI Szalony (1368-1422) – król Francji 1380-1422
 Karol VI Habsburg (1685-1740) – cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 1711-1740, jako Karol III król Węgier 1711-1740